Hyde County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Hyde County, North Carolina 
 Hyde County, South Dakota